Die Abkürzung PPY steht für:

 Flughafen Pouso Alegre im IATA-Code, Flughafen der Stadt Pouso Alegre
 Polypyrrol, Kürzel PPy, einen Kunststoff
 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, eine chemische Verbindung

PPY ist der Name von:
 Papai, numidischer Eisenhandwerker

Abkürzung